Arenaria (ocell), gènere d'ocells de la família Scolopacidae
 Arenaria (planta), gènere de plantes de la família Caryophyllaceae